Okręty US Navy o nazwie USS "Hale":
 Pierwszy "Hale" był kanonierką, która walczyła po stronie Union Navy w czasie zajęcia Jacksonville w wojnie secesyjnej. Oprócz tego nic nie wiadomo na jego temat, więc czasem jest uważany za jednostkę korsarską, a nie okręt będący w oficjalnej służbie.
 Drugi "Hale" (DD-133) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1919. W 1940 został przekazany Royal Navy, gdzie służył jako HMS "Caldwell" (I20). W 1942 przekazany Royal Canadian Navy. Złomowany w 1944.
 Trzeci "Hale" (DD-642) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1943, przekazany Kolumbii jako ARC "Antioquia" (DD-01) w 1961 i zezłomowany w 1973.

Hale